El término requinto, en música, puede referirse a:

 El requinto (aerófono), un clarinete afinado en mi bemol.
 El requinto (cordófono), el nombre genérico de una serie de instrumentos similares a la guitarra, aunque de menor tamaño.

Además, en economía, puede hacer referencia a:

 El requinto (impuesto), un antiguo impuesto en Perú.